Pokhov (ruski: Порхов) je srednjovjekovna utvrda i grad u Pskovskoj oblasti u Rusiji.

Nalazi se na rijeci Šelonju, 75 km istočno od Pskova.

Gradovi u Rusiji
Pskovska oblast